Robert Favreau peut désigner :
 Robert Favreau (1948-), réalisateur de cinéma ;
 Robert Favreau, historien, spécialiste de l'histoire du Poitou.